Мьер ( [mjeɾ]) — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Mier дано в честь политического и религиозного деятеля — .

Площадь муниципалитета равна 923 км², что составляет 1,15 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 177 метров, расположена в курортном поселении Фалькон.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Тамаулипас: на севере с Герреро, на юго-востоке с Мигель-Алеманом, на юго-западе с другим штатом Мексики — Нуэво-Леоном, а на востоке проходит государственная граница с Соединёнными Штатами Америки.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1825 году. По результатам переписи 2005 года в его состав входило 20 населённых пунктов, а в 2010 году остался только административный центр:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 14,4 %, промышленность и строительство — 28,5 %, сфера обслуживания и туризма — 54,7 %, прочее — 2,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,4 %;
 водоснабжение: 99,3 %;
 водоотведение: 96,2 %.

Фотографии

Источники

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Тамаулипаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Тамаулипаса